HWN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hwange National Park (Zimbabwe)